Лисько Валентин Валерійович (* 1984) — кандидат фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
 Зіновій Лисько (1895—1969) — український композитор, музикознавець і фольклорист.

Примітки